Journal of the Chemical Society, скорочено J. Chem. Soc. —  рецензований хімічний науковий журнал, який видавало Хімічне товариство Лондона з 1849 по 1877 рік і з 1926 по 1965 рік.

Історія видання 
Журналами-попередниками Journal of the Chemical Society були:

 Memoirs of the Chemical Society of London (1841)
 Proceedings of the Chemical Society of London (1842–1843, Vol. 1)
 Memoirs and Proceedings of the Chemical Society (1843–1848, Vol. 2–3)
 Proceedings of the Chemical Society, London (1885–1914, Vol. 1–30)
 Proceedings of the Chemical Society, London (1914–1956, als Beilage in Journal of the Chemical Society)
 The Quarterly Journal of the Chemical Society of London (1849–1862, Vol. 1–15)
 Journal of the Chemical Society (1863–1877, Vol. 16–32, new series I - XVI)
 Journal of the Chemical Society, Transactions (1878–1925, Vol. 33–127) and Journal of the Chemical Society, Abstracts (1878–1925, Vol. 34–128)
 Journal of the Chemical Society (1926–1965)

У 1965 році Journal of the Chemical Society було розділено на три самостійні журнальні серії за фаховими хімічними дисциплінами. Відтоді Chemical Communications видавав короткі повідомлення, замінюючи серію журналів Proceedings of the Chemical Society:

 Journal of the Chemical Society A: Inorganic, Physical, Theoretical
 Journal of the Chemical Society B: Physical Organic
 Journal of the Chemical Society C: Organic
 Chemical Communications (London)

Посилання 

 Огляди: Мічиганський університет, Гарвардський університет, видання 1875 року можна читати лише за допомогою проксі-сервера США.

 Memoirs and Proceedings of the Chemical Society of London

 Т. 1 (1841, спогади) . - Т. 1 (1842, Праці) . - Т. 2 (1845) . - Т. 3 (1848) .

 Quarterly Journal of the Chemical Society of London

 Т. 1 (1849) . - Т. 2 (1850) . - Т. 3 (1851) . - Т. 4 (1852) . - Т. 5 (1853) . - Т. 6 (1854) . - Т. 7 (1855) . - Т. 8 (1856) . - Т. 9 (1857) . - Т. 10 (1858) . - Т. 11 (1859) . - Т. 12 (1860) . - Т. 13 (1861) . - Т. 14 (1862) .

 Journal of the Chemical Society of London

 Т. 15 (1862) . - Том 16 {ns I} (1863) . - Т. 17 {ns II} (1864) . - Т. 18 {ns III} (1865) . - Т. 19 {ns IV} (1866) . - Том 20 {ns V} (1867) . - Т. 21 {ns VI} (1868) . - Т. 22 {ns VII} (1869) . - Т. 23 {ns VIII} (1870) . - [т. 24 {nsIX} (1871)]. - [т. 25 {ns X} (1872)]. - повний покажчик томів 1-25 за 1841-1872 (1874) . – Т. 26 {ns XI} (1873) . – Т. 27 {ns XII} (1874) . - [т. 28 {ns XIII} (1875)]. - [1876 (том I)], [1876 (том II)]. - [1877 (том I)], [1877 том II)].

 Journal of the Chemical Society, Transactions

 Том 41 (1882) . . . . .
 Том 57 (1890) . . . . . .
 Т.75 (1899), [Т.77 (1900)], [Т.79 (1901)],
 Т.81 частина 1 (1902), [Т.83 (1903)], [Т.85 (1904)], [Т.87 (1905)],
 Том 89 (1906) ,
 Том 91 частина 1 (1907) ,
 Т.93 ч.1 (1908) . . .

 Journal of the Chemical Society, Abstracts

 Том 54 частина 1 (1888) . . . . .
 Том 66 частина 1 (1894) . . .
 Том 72 частина 2 (1897), [Том 74 (1898)], [Том 76 (1899)],
 Том 78 частина 2 (1900), [Том 80 (1901)],
 Том 82 частина 1 (1902) ,
 Том 82 частина 2 (1902), [Том 84 (1903)],
 Т.86 частина 1 (1904), [Т.88 (1905)], [Т.90 (1906)],
 Т.92 ч.1 (1907) . . .

Примітки 

Англомовні журнали
Друковані видання, засновані 1849
Хімічні журнали
Наукові журнали Королівського хімічного товариства